Лиана — вьющееся растение; одна из жизненных форм растений
 Лиана — женское имя
 «Лиана» — американский кинофильм 1983 года
 МКРЦ «Лиана» — российская система глобальной спутниковой морской космической разведки и целеуказания (входят спутники двух типов — «Пион-НКС» и «Лотос-С») (создана на основе советской системы морской космической разведки и целеуказания «Легенда»)

См. также 
 Лиана ду́хов

Примечания